Джеррольд Элдон Марсден (17 августа 1942 – 21 сентября 2010 года) — специалист по прикладной математике и механике, профессор департамента инженерного дела, управления и динамических систем в Калифорнийском технологическом институте. Дж.Е. Марсден — один из наиболее часто цитируемых исследователей, согласно Институту научной информации.

Карьера 
Дж. Э. Марсден получил степень бакалавра по математике в университете Торонто и степень доктора философии в Принстонском университете в 1968 году. Впоследствии он работал в различных университетах и научно-исследовательских институтах в США, Канаде, Великобритании, Франции и Германии. Он был одним из основателей Филдсовского в Торонто, Канада, и руководил им до 1994 года.

Дж. Марсден вместе с  был одним из мировых ведущих авторитетов в области математических и иных теоретических аспектов классической механики. Он внёс существенный вклад в основы симплектической геометрии. Его именем назван т.н. .

Награды 
В 1981 году Дж. Марсден выиграл . 

В 1990 ему была присуждена премия Норберта Винера по прикладной математике, совместная награда  (SIAM) и американского математического общества (АМS). Этой премии он был удостоен «за выдающийся вклад в изучение дифференциальных уравнений в механике: он доказал существование хаоса в конкретных классических дифференциальных уравнениях; его работа по отображению момента, от абстрактных основ до детальных приложений, оказала большое влияние».

Также удостоен исследовательской премии Макса Планка в области математики и информатики в 2000 году. 

В 2005 он выиграл престижную лекцию Джона фон Неймана  , которой SIAM награждает в знак признания особых заслуг в области прикладных математических наук и за их эффективное распространение в сообществе. 

В 2006 году Дж. Марсден был избран членом Королевского общества. 

В том же году он также получил почетную докторскую степень от университета Суррея.

Книги 
 J. E. Marsden and A. Weinstein, Calculus Unlimited, Benjamin/Cummings (1981). 
 J. E. Marsden and A. Weinstein, Calculus, I, II, III', 2nd ed., Springer-Verlag (1985). 
 J. E. Marsden, A. Tromba, and A. Weinstein, Basic Multivariable Calculus, Springer-Verlag (1992). 
 J. E. Marsden and A. Tromba, Vector Calculus, 5th ed., W. H. Freeman (2003). 
 J. E. Marsden and M. Hoffman, Elementary Classical Analysis, 2nd ed., W. H. Freeman (1993) 
 J. E. Marsden and M. Hoffman, Basic Complex Analysis, 3rd ed., W. H. Freeman (1998). 
 A. J. Chorin and J. E. Marsden, A Mathematical Introduction to Fluid Mechanics, 3rd ed., Springer-Verlag (1993). 
 J. E. Marsden, Applications of Global Analysis in Mathematical Physics, Lecture Note Series, UC Berkeley Mathematics (1976). 
 J. E. Marsden and M. McCracken, The Hopf Bifurcation and Its Applications, Applied Mathematical Sciences, 19 Springer-Verlag (1976). 
 R. Abraham and J. E. Marsden, Foundations of Mechanics, 2nd ed., Addison–Wesley (1987). 
 R. Abraham, J. E. Marsden, and T. S. Ratiu, Manifolds, Tensor Analysis, and Applications, Springer-Verlag (1988). 
 J. E. Marsden, Lectures on Mechanics, Cambridge University Press (1992). 1st edition, 1989.
 J. E. Marsden and T. J. R. Hughes, Mathematical Foundations of Elasticity, Prentice Hall (1983); Reprinted by Dover Publications (1994). 
 J. E. Marsden and T. S. Ratiu, Introduction to Mechanics and Symmetry, Texts in Applied Mathematics, vol. 17, Springer-Verlag (1994). 
 J. E. Marsden, G. Misiolek, J.-P. Ortega, M. Perlmutter, and T. S. Ratiu, Hamiltonian Reduction by Stages, Springer-Verlag (2007).

Примечания 

Преподаватели Калифорнийского университета в Беркли
Сотрудники Калифорнийского технологического института
Математики Канады
Механики Канады
Математики США
Механики США
Члены Лондонского королевского общества
Выпускники Принстонского университета
Авторы учебников
Выпускники Торонтского университета
Лауреаты премии Джеффри — Уильямса